Thienhaus ist der Name von:

 Erich Thienhaus (1909–1968), deutscher Physiker und Akustiker
 Peter Thienhaus (1911–1984), deutscher Maler, Grafiker und Objektkünstler
 Rudolf Thienhaus (1873–1962), deutscher Maler
 Waltraut Thienhaus (1911–1998), Ehefrau von Hugo Distler